Andrés Ortiz puede referirse a:

 Andrés Ortiz-Osés (1943- ), filósofo español; o
 Andrés Ortiz Rojas (fallecido en 1917), militar mexicano.